Zygmunt Lasocki (1921-1993) – polski chemik
 Zygmunt Bronisław Lasocki (1867-1948) – polski prawnik, polityk i dyplomata